Ethan – nome proprio di persona inglese, francese ed ebraico maschile
 Ethan – centro abitato statunitense nella Dakota del Sud
 Ethan – personaggio dei fumetti CrossGen
 Ethan – personaggio della serie letteraria Guardians of Time
 Ethan – personaggio del fumetto PK - Paperinik New Adventures